

Prénom 

Aglaé est un prénom issu du grec ancien aglaïa qui signifie « rayonnante de beauté », et qui est fêté le 14 mai. Il a pour variante Aglaée.

Personnes portant ce prénom 
Pour voir tous les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour le prénom Aglaé.

Personnes portant ce nom 
 Sainte Aglaé (), compagne de saint Boniface, est une martyre chrétienne fêtée le 14 mai ;
 Aglaé est une chanteuse canadienne du  ;
 Aglaé de Polignac, aristocrate française.

Mythologie grecque 
 Aglaé est une des trois Charites ;
 Aglaé fille de Mantinée est l'épouse d'Abas, roi d'Argos ;
 Aglaé fille de Thespios est la mère d'Antiadès par Héraclès.

Toponyme 
 Le lac Aglaé est un lac français de l'île principale des Kerguelen ;
 Agloe, hameau semi-fictif.

Sigle 

 AGLAE est un sigle pouvant signifier Accélérateur Grand Louvre d'analyse élémentaire.

Autres 
 47 Aglaé est un astéroïde.
 Aglaé est une frégate française du .
 Aglaé est un ballet de Filippo Taglioni (c. 1820).
 L'Aglaé est un nom vernaculaire de Speyeria aglaja, une espèce de lépidoptères plus connue sous le nom de « Grand nacré ».

Voir aussi

Notes et références